DDX60L () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 4-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 706 амінокислот, а молекулярна маса — 197 674.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, геліказ. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, РНК.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки